Централните Кордилери () е наименованието на няколко мощни вътрешни планини и хребети в Андите на Южна Америка, разположени на териториите на Колумбия, Перу и Боливия. На територията на Еквадор са представени само Западните и Източните Кордилери. На запад и изток са отделени съответно от Западните и Източните Кордилери от дълбоки тектонски речни долини и котловини.

Деление 
В зависимост от своето местоположение Централните Кордилери се поделят от север на юг на: Колумбийски, Перуански и Боливийски.
 Колумбийски Централни Кордилери – разположени са в Западната част на Колумбия и се простират на около 700 km от 8° с.ш. на север до 2° с.ш. на юг. На запад дълбоката долина на река Каука (ляв приток на Магдалена) ги отделя от Западните Кордилери, а на изток долината на река Магдалена – от Източните Кордилери. Максималната им височина е връх Уила (5750 m), издигащ се в южната им част. На север завършват с планинския масив Антиокия (с височина до 3110 m). За тях е характерен древният вулканизъм. Южно от големия завой на река Патия (на 1°30′ с.ш.), в района на колумбийския град Пасто Централните Кордилери се съединяват със Западните и Източните Кордилери, като образуват мощен планински възел, в който се появяват първите действащи вулкани.
 Перуански Централни Кордилери – простират се на около 1400 km от 6° ю.ш. на северозапад до 14°30′ ю.ш. в централните части на Перу. В северозападната им част се издигат същинските Перуански Централни Кордилери с дължина около 500 km, разположени между горните течения на реките Мараньон на югозапад и Уаляга на североизток. Максималната им височина е 4697 m. На югоизток, в горните басейни на реките Укаяли, Урубамба и Мадре де Диос се извисяват могъщите хребети Кордилера Вилкабамба (връх Салкантай, 6271 m), Кордилера де Вилканота (връх Аусангате, 6384 m) и Кордилера де Карабая връх Алинкапас, 5780 m). Северно от езерото Титикака Перуанските Централни Кордилери тектонски се свързват с планинската верига на Кордилера Реал, съставна част на Боливийските Централни Кордилери.
 Боливийски Централни Кордилери – простират на около 900 km от 14°30′ ю.ш. на северозапад до 21° ю.ш. на югоизток, в централните части на Боливия, на изток от езерата Титикака и Поопо. В северозападната им част, североизточно от езерото Титикака и столицата Ла Пас се издига мощната планинска верига Кордилера Реал с връх Илимани (6439 m), най-високата точка на целите Централни Кордилери. На югоизток, между горните течения на реките Рио Гранде (от басейна на Амазонка) и Рио Пилкомайо (от басейна на Парана) се простират същинските Боливийски Централни Кордилери (с дължина около 500 km), югоизточните склонове на които постепенно потъват в равнините на Гран Чако. Максималната им височина е 5383 m.

Източници 

Планини в Колумбия
Планини в Перу
Планини в Боливия